Анатолий Иванович Баранов:
* Баранов, Анатолий Иванович (род. 1937) — Герой Социалистического Труда.
 Баранов, Анатолий Иванович (1963—1986) — ликвидатор чернобыльской аварии.